Ян Опалинский:
 Опалинский, Ян (1581—1637) — польский магнат, каштелян калишский, староста иновроцлавский.
 Опалинский, Ян (1629—1684) — польский государственный и военный деятель.
 Опалинский, Ян Карл (1642—1695) — польский староста и кастелян, отец Екатерины Опалинской, королевы Польши и Великой княгини Литовской.
 Опалинский, Ян Пётр (1601—1665) — польский магнат, воевода подляшский и калишский.